Кларк-Парк, Кларк-парк ():

  — равнина в округе Кастер и штате Южная Дакота, США.

Парки 
  — муниципальный парк в Западной Филадельфии, штат Пенсильвания, США.
  — парк в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.